Thomas Robertson kan vara flera olika personer, däribland

 Thomas B. Robertson (1779-1824) amerikansk guvernör
 Thomas J. Robertson (1823-1897) amerikansk senator och plantageägare
 Thomas William Robertson (1829-1871) brittisk dramatiker och skådespelare
 Thomas Morgan Robertson (född 1958), brittisk musiker inom syntpop, mer känd som Thomas Dolby